fuga – forma muzyczna
 fuga – rodzaj spoiny w budownictwie
 fuga – rodzaj zaburzenia nerwicowego
 Fuga – polski film w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej z 2018 roku